Chemtrails over the Country Club steht für:

 Chemtrails over the Country Club (Album),  Studioalbum der US-amerikanischen Popsängerin Lana Del Rey (2021)
 Chemtrails over the Country Club (Lied),  Lied der US-amerikanischen Popsängerin Lana Del Rey (2021)